Кубок Федерации 2005 — 43-й по счёту розыгрыш наиболее престижного кубка среди сборных команд по теннису среди женщин.

Сборная России второй год подряд стала победительницей турнира.

Мировая группа

Сетка

Финал

Россия — Франция

Плей-офф Мировой группы 

Четыре сборные, проигравшие в первом раунде Мировой группы (Австрия, Аргентина Бельгия и Италия) встречаются с четырьмя сборными-победителями Мировой группы II (Германия, Хорватия, Чехия и Швейцария).

Дата: 9-10 июля

 Австрия, Бельгия и Италия сохраняют в 2006 году место в Мировой группе.
 Германия в 2006 году переходит в Мировую группу.
 Хорватия, Чехия и Швейцария остаются в 2006 году в Мировой группе II.
 Аргентина выбывает в 2006 году в турнир Мировой группы II.

Мировая группа II 

Дата: 23-24 апреля

 Германия, Хорватия, Чехия и Швейцария далее переходят в плей-офф Мировой группы за право выйти в Мировую группу
 Индонезия, Словакия, Таиланд и Япония далее переходят в плей-офф Мировой группы II за право остаться в Мировой группе II

Плей-офф Мировой группы II 

Дата: 9-10 июля

Четыре сборные, проигравшие в Мировой группе II (Индонезия, Словакия, Таиланд и Япония) встречаются с четырьмя сборными-победителями региональных зон (Болгария, Китай, Пуэрто-Рико и Словения):

 Индонезия, Китай, Таиланд и Япония переходят в Мировую группу II в 2006 году.
 Болгария, Китай, Словакия и Словения вылетают в Группу I Зоны в 2006 году.

Региональные зоны

Зона Америка

Группа I 
Место проведения: Carrasco Lawn Tennis Club, Монтевидео, Уругвай, грунт

Дата: 20-23 апреля

Участвующие сборные

  — переходит в Плей-офф Мировой группы II.
 
 
 
 
 
  — переходит в Группу II зоны Америка.
  — переходит в Группу II зоны Америка.

Группа II 
Место проведения: Liga de Tenis de Campo de Antioquia, Медельин, Колумбия, грунт

Дата: 21-23 апреля

Участвующие сборные

  — переходит в Группу I зоны Америка.
  — переходит в Группу I зоны Америка.

Зона Азия/Океания

Группа I 
Место проведения: Теннисный комплекс имени Радж Кумара Ханна, Нью-Дели, Индия, хард

Дата: 20-23 апреля

Участвующие сборные

  — переходит в Плей-офф Мировой группы II.
 
 
 
 
 
  — переходит в Группу II зоны Азия/Океания.
  — переходит в Группу II зоны Азия/Океания.

Группа II 
Место проведения: Теннисный комплекс имени Радж Кумара Ханна, Нью-Дели, Индия, хард

Дата: 19-21 апреля

Участвующие сборные

  — переходит в Группу I зоны Азия/Океания.
  — переходит в Группу I зоны Азия/Океания.

Зона Европа/Африка

Группа I 
Место проведения: Club Ali Bey, Манавгат, Турция, грунт

Дата: 20-23 апреля

Участвующие сборные

  — переходит в Плей-офф Мировой группы II.
  — переходит в Плей-офф Мировой группы II.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — переходит в Группу II Зоны Европа/Африка.
  — переходит в Группу II Зоны Европа/Африка.

Группа II 
Место проведения: Club Ali Bey, Манавгат, Турция, грунт

Дата: 27-30 апреля

Участвующие сборные

  — переходит в Группу I Зоны Европа/Африка.
  — переходит в Группу I Зоны Европа/Африка.
 
 
 
 
  — переходит в Группу III Зоны Европа/Африка.
  — переходит в Группу III Зоны Европа/Африка.

Группа III 
Место проведения: Club Ali Bey, Манавгат, Турция, грунт

Дата: 27—30 апреля

Участвующие сборные

  — переходит в Группу II Зоны Европа/Африка.
  — переходит в Группу II Зоны Европа/Африка.

См. также 
 Кубок Дэвиса 2005

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2005